Торсі́-ан-Валуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 60 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Торсі-ан-Валуа на сайті французького Національного інституту географії
 Торсі-ан-Валуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торсі-ан-Валуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Торсі-ан-Валуа на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Торсі-ан-Валуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена